Nositelky jména Marie Anna Habsburská:

 Marie Anna Habsburská (1634–1696) – provdaná španělská královna a regentka
dcera císaře Svaté říše římské Ferdinanda III. a manželka španělského krále Filipa IV.
 Marie Anna Habsburská (1654) († 1689) – provdaná vévodkyně z Jülichu a Bergu
dcera císaře Svaté říše římské Ferdinanda III. a manželka falckého kurfiřta Jana Viléma
 Marie Anna Josefa Habsburská (1683–1754) – provdaná portugalská královna
dcera císaře Svaté říše římské Leopolda I. a manželka portugalského krále Jana V. Portugalského
 Marie Anna Habsburská (1610) († 1665) – rakouská arcivévodkyně a bavorská vévodkyně
dcera císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. a manželka bavorského kurfiřta Maxmiliána I.
 Marie Anna Habsburská (1718) († 1744) – rakouská arcivévodkyně a provdaná lotrinská vévodkyně
dcera císaře Svaté říše římské Karla VI., sestra císařovny Marie Terezie a manželka lotrinského vévody Karla Alexandara
 Marie Anna Habsbursko-Lotrinská (1738–1789) – rakouská arcivévodkyně, která žila v klášteře v Klagenfurtu
 dcera císaře Františka I. Štěpána a Marie Terezie